Pedro Fajardo è stato il nome di tre nobili spagnoli insigniti del titolo di marchese dei Vélez:

Pedro Fajardo y Chacón, I marchese dei Vélez
Pedro Fajardo y Fernández de Córdoba, III marchese dei Vélez
Pedro Fajardo y Pimentel, V marchese dei Vélez